Генрієта Надьова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Сільвія Талая.

Жюлі Алар-Декюжі виграла титул, перемігши у фіналі Фан Лі з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Генрієта Надьова (1-ше коло)
  Жюлі Алар-Декюжі (переможниця)
  Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
  Сільвія Плішке (1-ше коло)
  Фан Лі (фінал)
  Анна Смашнова (1-ше коло)
  Ольга Барабанщикова (чвертьфінал)
  Ші-тін Ван (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Volvo Women's Open 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998